Кубок Косова 2014/2015 () — 22-й розыгрыш Кубка Косова по футболу.

Первый раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Результаты на сайте ffk-kosova.com

2014/2015
Спорт в Косово в 2014 году
Спорт в Косово в 2015 году
Косово